Cryptomycocolacomycetes är en klass av svampar. Cryptomycocolacomycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cryptomycocolacomycetes